Међузонски турнир 1973. (Петрополис) је један од два међузонска турнира одржана 1973. (други је одржан у Лењинграду. 

Турнир је трајао од 22. јула до 18. августа. Шахисти који су заузели прва три места добили су право учешћа на мечевима кандидата 1974, па су учесници који су заузели 2-4 места одржали додатни меч-турнир (Порторож, 5. - 21. септембар 1973). На мечеве кандидата пласирали су се су Мекинг, Портиш и Полугајевски.

Турнирска табела 

Давид Бронштајн је уврштен на листу учесника због смрти лично позваног на турнир  Леонида Штајна.

Додатни меч-турнир 

Енрике Мекинг је победио на међузонском турниру у Петрополису (1973), уз пратњу Гелера, Полугајевског и Портиша који су делили 2. месо. Али само три играча из Петрополиса су могла да иду на мечеве кандидата 1974. године, те је одигран плеј-оф меч турнир. Одржан је чртворокружни меч-турнир у Порторожу, Југославија (Словенија) од 5 - 21. септембра 1975 године. Победу је однео Лајош Портиш, а друго место и пласман у даље такмичење заједно са њим освојио је Лав Полугајевски.

Литература 
 Межзональный турнир. Бразилия’73 / [Авт.-сост. В. Батуринский]. Москва : Физкультура и спорт, 1974. 214, [2] с.
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 111, 542. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије међузонског турнира, Петрополис, 1973, на сајту chessgames
 Партије додатног турнира, Порторож, 1973, на сајту chessgames

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Бразилу
Шах у 1973.